Белогорлый тинаму () — вид птиц семейства тинаму родом из тропических лесов Бразилии, северной Боливии, юго-восточной Колумбии, северо-восточного Эквадора, восточного Перу и южной Венесуэлы.

Таксономия 
Все виды являются частью семейства тинаму, а в большей степени страусиных. Все бескилевые произошли от доисторических птиц, ближайшими родственниками которых являются тинаму. Белогорлый тинаму является монотипичным видом.

Происхождение названия 
Название Tinamus guttatus состоит из двух слов из разных языков. Слово Tinamus было взято из языка племени галиби, которое стало названием рода, а guttatus — из латыни, которое означает «пёстрый».

Описание 
Белогорлый тинаму имеет темно-коричневую верхнюю часть тела с черноватыми полосами на спине и мелкие, желтовато-белые пятна. Нижняя часть тела бледная, с более широкими, темно-полосатыми флангами. У птицы серая голова и шея, белое горло, карие глаза, коричневый клюв. Длина этих птиц составляет от 32 до 36 см (13 и 14 дюймов).

Поведение 
Как и другие тинаму, белогорлый тинаму питается фруктами, находящимися на поверхности земли или низменных кустарников, а также беспозвоночными, бутонами, нежными листьями, семенами и корнями. Самец высиживает яйца, которые могут появиться от четырёх разных самок, а потом ухаживает за птенцами до тех пор, пока они не будут готовы встать на свои собственные ноги; этот период обычно составляет от двух до трёх недель. Гнездо расположено на земле в густой траве или в приподнятой корневой опоре.

Распространение и среда обитания 
Они населяют субтропические и тропические низменные леса на высоте около 500 м (1600 футов) и ниже. Они питаются семенами, фруктами и беспозвоночными наряду с другими тинаму.

Охрана 
В своей среде обитания довольно распространённый вид, главной угрозой которого является обезлесение. В 2012 году статус белогорлого тинаму находится — близкий к уязвимому положению, но ареал простирается на 4,000,000 км² (около 1 500 000 кв. миль) . Его яйца являются ценной вещью среди коллекционеров.

Ссылки 
 
 
 
 
 BirdLife Species Factsheet

Примечания 

Большие тинаму
Животные, описанные в 1863 году
Птицы Южной Америки